Равский — русская и польская фамилия и топоним; имеет женскую форму Равская.

Известные носители:

 Равский, Эдмунд Иосифович (1918—1969) — советский геолог.

Топоним 
 Равский повят — район в Польше.
 Равский уезд — в Петроковской губернии Российской империи.

См. также 
 Раевский
 Райский
 Рава (значения)
 Равское